La Casinière ist der Familienname folgender Personen:

 Joëlle de La Casinière (* 1944), marokkanisch-französische bildende Künstlerin
 Nicolas de La Casinière (* 1954), französischer Schriftsteller, Journalist und Maler 
 Yves de la Casinière (1897–1971), französischer Komponist und Musikpädagoge